Luciano Savorini – ginnasta italiano
 Luigi Savorini – bibliotecario, storico e bibliografo italiano
 Vittorio Savorini – storico, geografo e insegnante italiano